Hide Your Heart – album di Bonnie Tyler
Hide Your Heart – singolo di Bonnie Tyler
Hide Your Heart – canzone dei Kiss